invasiv (lateinisch invadere „einfallen, eindringen“) bedeutet „eindringend“ und kann sich beziehen auf:

 gewebsverletzende medizinische Diagnostik oder Therapeutik, siehe nichtinvasiv#invasiv und Invasivmedizin
 das Eindringen einer Krebsgeschwulst in benachbartes Gewebe, siehe Tumor#Einteilung (Neoplasie)
 in den Körper eindringende Krankheitserreger
 das Eindringen von gebietsfremden Arten in ein Ökosystem, siehe Biologische Invasion

Siehe auch:
 Invasion